Tzeltal (volk), een Mayavolk
 Tzeltal (taal), de taal van dat volk